Jacques Vaillant (1643–1691), peintre néerlandais ;
 Jacques Louis Nicolas Vaillant (1742-1813), homme politique français ;
 Jacques Vaillant de Guélis (1907-1945), agent secret franco-britannique.